Robert I. Francouzský (cca 865/866 – 15. července 923, Soissons) byl západofranským králem v letech 922 až 923.

Život 
Robert se narodil před rokem 866, byl mladším synem Roberta z Anjou a bratrem západofranského krále Odona z Paříže, který jako první porušil následnická práva Karlovců na trůn. V čase bratrova panování převzal roku 888 robertovská hrabství Tours, Anjou, Blois a Paříž a jako laický opat také mnoho opatství. Když Odo roku 898 zemřel, respektoval nárok Karla III. Prosťáčka na trůn, za což mu on potvrdil všechny jeho majetky a ještě o mnoho let později jej označoval za ctihodného markraběte, rádce a pomocníka naší vlády. Robert se věnoval obraně severu země proti Normanům a 20. července 911 je porazil v bitvě u Chartres.

Roku 920 se zformovala královská opozice. Robert se k revoltě připojil zřejmě až poté, co král svému oblíbenci Haganovi dal práva na klášter Chelles, který předtím patřil tchyni Robertova syna Huga. Následovalo vojenské tažení Roberta a jeho spojenců proti králi, kdy denně mizelo Karlovo vojsko a rostlo vojsko Robertovo a v červnu 922 Robert zvolen a korunován protikrálem.

Oba králové sbírali vojsko, které se střetlo v krvavé bitce u Soissons, když Karel přepadl při obědě Roberta a jeho příznivce. Robert v bitvě zemřel, ale jeho vojsko zvítězilo, Karel byl zajat a uvězněn a vládcem byl zvolen Rudolf Burgundský.

Robertovi potomci se však prosadili ještě za vlády Karlovců a hlavně po vymření západofranské větve. Syn Hugo Veliký sice nezískal královský titul, stal se však faktickým vládcem velké části království. Vnuk Hugo Kapet byl po smrti posledního Karlovce zvolen západofranským králem, a stal se tak zakladatelem nové francouzské dynastie Kapetovců.

Manželství a děti 
1/ ∞ Aélis/Adéla z Maine († před 931):
 Hildebranta/Liégarda či Luitegarda (asi 885 – 931) ∞ 907 hrabě Heribert II. z Vermandois
 Ema Francouzská (asi 890 – 934) ∞ 921 burgundský vévoda a pozdější francouzský král Rudolf I.
2/ ∞ asi 890/93 Beatrix z Vermandois (cca 880 – po 931), dcera hraběte Herberta I. z Vermandois a zřejmě Berty z Morvois:
 Hugo (895 –956)
 ∞ 922 Judita († 925)
 ∞ 926/27 Eadhilda († 937), dcera anglického krále Eduarda I.
 ∞ 938 Hedvika Saská (922–965), dcera císaře Jindřicha I. a Matyldy z Ringelheimu
 Adéla/Hildebranta (* 895)

Strom příbuzenství 

Zdroj

Odkazy

Poznámky

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
 Robert Ier (Robertien)
 Životopis v němčině
 Příbuzenství Roberta I.
 Příbuzenstvo
 Genealogie
 Flodoardi Annales

Robertovci
Francouzští panovníci
Hrabata z Paříže
Hrabata z Tours
Úmrtí v Soissons
Úmrtí v roce 923
Narození v 9. století
Muži
Katoličtí panovníci
Narození v roce 866
Narození 15. srpna
Úmrtí 15. června